Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (ang. Nicolaus Copernicus University)
 North Central University w Minneapolis
 Northwest Christian University w Eugene
 Northern Caribbean University w Mandeville (Jamajka)
 National Cyclists' Union
 Northern Cricket Union of Ireland
 Port lotniczy Nukus (Kod lotniska IATA: NCU)